Hollatz ist der Familienname folgender Personen:

 David Hollaz (auch: Hollatz, lat. Hollatius; 1648–1713), deutscher protestantischer Theologe (Lutherischer Dogmatiker)
 Dorothea Hollatz (1900–1987), deutsche Schriftstellerin
 Horst Hollatz (* 1941), deutscher Mathematiker
 Jacob Hollatz (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Justus Hollatz (* 2001), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Hollaz